L'Enfant de personne, téléfilm français de Michaël Perrotta (2005) ;
 L'Enfant de personne, téléfilm germano-autrichien d'Urs Egger (2013) ;
 L'Enfant de personne, téléfilm français (2021).